Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2021 si sono tenute il 3 e 4 ottobre 2021 (l'eventuale ballottaggio si è tenuto il 17 e 18 ottobre).

Riepilogo dei sindaci eletti 

 Coalizione di Centro-destra
 Coalizione di Centro-sinistra

 Liste civiche
 Coalizione di Destra

EDR di Pordenone

Cordenons

Pordenone

San Vito al Tagliamento

EDR di Trieste

Trieste 

 Ballottaggio

Note 

Elezioni comunali in Italia del 2021